Пупков Владислав Іванович (1939) — український актор театру, кіно та дубляжу.
 Пупков Ігор (1983) — український телеведучий.
 Пупков Михайло Олексійович (1922—2007) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Пупков Олег Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища